Sant'Anastasio ima više značenja:
 Sant'Anastasio, Lucca
 Sant'Anastasio, Perugia
 Sant'Anastasio, Treviso